El término cardado puede referirse a:
Cardado: técnica usada en peluquería para dar volumen artificialmente al cabello.
Cardado textil: acción de peinar con fuerza las fibras textiles antes de hilarlas, generalmente con un cepillo metálico. Las personas, cuyo oficio es el de cardador de lana, se valen de este proceso para realizar su trabajo.